Dobbeplas (Nootdorp)
 Grote Dobbe (Zoetermeer)